Гриффитс, Уильям:

 Гриффитс, Уильям (1876—1946) — английский футболист.
 Гриффитс, Уильям (1922—2010) — британский игрок в хоккей на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1948 года.